Orlik kan syfta på följande:

Personer 
 Anna Orlik (1993-), vitrysk tennisspelare
 Filip Orlik (1672–1742), en zaporizjakosackisk hetman, far till Grégoire Orlyk.
 Emil Orlik (1870–1932), tjeckisk-tysk konstnär.
 Henry Orlik och Jens Orlik, pseudonym för Rolf Kalmuczak (1938–2007), tysk journalist och författare
 Martin Orlik, tjeckisk paragliderpilot
 Peter Orlik (1938-), amerikansk matematiker
 Peter Orlik (psykolog), tysk professor i psykologi
 Roger Orlik (1974-), tysk författare
 Wilhelm Orlik-Rückemann (1894–1986), polsk general

Geografi

Kroatien 

 Orolik, ort, Srijem,

Tjeckien 

 Orlík (berg), Olomouc, 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar